AZL - Parola in lingua araba che deriva dal verbo "Azala", significa letteralmente "Rimuovere-Ritirare-Deporre-Mettere da parte".

 AZL  – Nome del modello berlina Citroën 2CV

 'Azl (عزل)  – parola araba per isolamento. Nel contesto islamico si riferisce al ritiro del pene prima dell'eiaculazione per provocare il coito interrotto